Acey, un village disparu en Moselle dépendant de Woippy.

Voir aussi 
 Abbaye Notre-Dame d'Acey, dans la vallée de l'Ognon, en Bourgogne-Franche-Comté, en France

Village disparu en Moselle